Свинцовка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История села 

Деревня основана на рубеже XVIII и XIX веков при речке Курдюме (Старый Курдюм). В послереволюционные годы Свинцовка входила в одноименный сельсовет Вязовской волости.

Во второй XX века село Свинцовка относилось к Клещевскому сельсовету (совхоз «Пригородный»).

Физико-географическая характеристика 
Село Свинцовка располагается на севере Саратовского района, в 13 километрах от посёлка Дубки и в 31 километре от областного центра города Саратова. Село располагается на берегах реки Старый Курдюм.

Климат
Климат в селе близок к умеренно-холодному климату. Количество осадков является значительным даже в засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура — 6,5 °C. Самый сухой месяц — март с 25 мм осадков. В августе количество осадков достигает своего пика — в среднем 45 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть
В селе четыре улицы: Дачная, Школьная, Короткая, Заречная. Также к селу относятся три территории садово некоммерческого товарищества: СНТ Рябина, СНТ Швейник и СНТ Механизатор.

Население 

На 2019 год в селе проживало 274 человека, насчитывается 89 дворов.

Инфраструктура 
В селе работают дом досуга, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Напротив социокультурного объекта установлена детская игровая площадка. Село газифицировано.

Крестьянское фермерское хозяйство Садояна активно занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота.

Свинцовский пруд возле села подходит для ловли рыбы и отдыха на природе.

Достопримечательности 
 Перед Домом культуры в селе Свинцовка расположен сельский парк.

Фотогалерея

Село на фотографиях

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Дубковского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района